Poanas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Poanas, Gómez Palacio, ort, Durango, 
 Poanas (kommun), Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar